Бадачоньтомай () — город в медье Веспрем в Венгрии. Население — 2284 чел. (2001).

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии